Такмичење у бацању копља у женској конкуренцији на 19. Европском првенству у атлетици за јуниоре 2007. у Хенгело одржано је 20. и 21. јула 2007. на Fanny Blankers-Koen Stadion- у.

Титулу освојену у Каунасу 2005, није бранила Марија Абакумова из Русије јер је прешла у млађе сениоре.

Земље учеснице 
Учествовале су 22 такмичарке из 16 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (2)

Освајачи медаља

Рекорди

Сатница

Резултати 
,

Квалификације 

Квалификације су одржане 20. јула 2007. године. Такмичарке су биле подељене у 2 групе. Квалификациона норма за финале износила је 51,00 метара (КВ) коју су испуниле 6 такмичарке а 6 се пласирало на основу резултата (кв).
Време такмичења: група А у 14:25, група Б у ?.

Финале 
Финале је одржано 21. јула 2007. године у 18:15.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати 2007. (стране од 370 до 387)

Европско првенство у атлетици за јуниоре 2007.
Бацање копља на Европском првенству у атлетици за јуниоре